Малькорра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малькорра, Виктор (род. 1987) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Тихуана».
 Малькорра, Сусана (род. 1954) — министр иностранных дел Аргентины.